Джессика Коллинз (, род. ) — американская актриса кино и телевидения.

Жизнь и карьера 
Коллинз родилась в Скенектади, Нью-Йорк и закончила Королевский национальный театр в Лондоне, прежде чем получила роль в дневной мыльной опере «Бесконечная любовь», где снималась с 1991 по 1994 год. После ухода из мыльной оперы она снялась в нескольких низкобюджетных фильмах, таких как «Лепрекон 4: В космосе» и «Лучшие из лучших 4: без предупреждения», а после вернулась на телевидение, но уже строила карьеру в прайм-тайм.

В 2002—2003 годах Коллинз появилась в нескольких эпизодах сериала «Американские мечты» напротив Гейл О’Грэйди, после чего получила регулярную роль в недолго просуществовавшем сериале «Вернуть из мёртвых», где играла сестру главной героини. Также она сыграла незначительные роли в фильмах «Поймай меня, если сможешь», «Грязная любовь» и «Смерть в эфире», а в 2007 году появилась в ещё одном недолго просуществовавшем сериале «Мужчины в большом городе». Помимо этого она появилась в сериалах «C.S.I.: Место преступления», «Два с половиной человека», «Части тела», «Морская полиция: Спецотдел» и многих других.

Летом 2011 года Коллинз вернулась в дневное мыло с регулярной ролью в «Молодые и дерзкие». В 2013 году она получила первую в своей телекарьере номинацию на Дневную премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана. Она покинула мыльную оперу летом 2015 года. Уже после ухода, Коллинз выиграла «Эмми» за свою роль.

В 1996—2002 года Джессика была замужем за Робертом Тайлером. В настоящее время Коллинз состоит в фактическом браке с писателем Майклом Куни. У пары есть дочь — Джемма Кейт Коллинз Куни (род.23.01.2016).

Фильмография

Телевидение 
 Loving (дневная мыльная опера, регулярная роль, 1991—1994)
 Coach (1 эпизод, 1994)
 Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена (2 эпизода, 1995)
 Diagnosis Murder (1 эпизод, 1996)
 Life with Roger (1 эпизод, 1996)
 Звёздный путь: Вояджер (1 эпизод, 1997)
 Беверли-Хиллз, 90210 (3 эпизода, 1997)
 Бухта Доусона (1 эпизод, 2000)
 Off Centre (1 эпизод, 2002)
 Andy Richter Controls the Universe (1 эпизод, 2002)
 American Dreams (7 эпизодов, 2002—2003)
 Вернуть из мёртвых (15 эпизодов, регулярно, 2003—2004)
 Любовь вдовца (1 эпизод, 2005)
 C.S.I.: Место преступления (1 эпизод, 2005)
 Два с половиной человека (1 эпизод, 2006)
 Big Shots (11 эпизодов, регулярно, 2007—2008)
 Gary Unmarried (1 эпизод, 2008)
 Части тела (1 эпизод, 2009)
 Scoundrels (4 эпизода, 2010)
 C.S.I.: Место преступления Майами (1 эпизод, 2010)
 Мемфис Бит (1 эпизод, 2011)
 В Филадельфии всегда солнечно (1 эпизод, 2011)
 Молодые и дерзкие (дневная мыльная опера, регулярная роль, июль 2011—июль 2015)
 В Филадельфии всегда солнечно (1 эпизод, 2013)
 Восприятие (1 эпизод, 2014)

Фильмы 
 Лепрекон 4: В космосе (1996)
 Лучший из лучших 4: Без предупреждения (1998)
 Красивая (2000)
 Ритуал (2002)
 Поймай меня, если сможешь (2002)
 Грязная любовь (2005)
 Смерть в эфире (2007)
 Дом на продажу (2010)

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Лауреаты дневной премии «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале